

Patronyme 
Snoeck est un nom de famille belge flamand, porté notamment par :
 Anaël Snoek (de son vrai nom Anaëlle Snoeck), actrice, coach d'acteurs et directrice de casting belge.
 César Snoeck (1834-1898), collectionneur belge d'instruments de musique, ayant rassemblé l'une des plus importantes collections d'Europe.
 Xavier Snoeck (1920-1990), romancier et scénariste de bande dessinée belge.

 éditions Snoeck, maison d'édition belge.

Voir aussi 
 Snoeckx.